BWL steht für:
 Baden-Württembergliga, viertklassige deutsche Eishockeyliga
 Betriebswirtschaftslehre, Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft
 Bibliothek der Weltliteratur (Chudoschestwennaja literatura)
 British World Airlines, ehemalige britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung in der Schweiz
 Bundeswahlleiter
 Bahnhof Berlin Bundesplatz (DS100_code)
 Kfz-Kennzeichen in Baden-Württemberg: Landesregierung, Landtag und Polizei

Siehe auch:

Abkürzung